Frédéric Royal est le nom d'une loge maçonnique de Rotterdam, appartenant au Grand Orient des Pays-Bas (Grootoosten der Nederlanden).

Histoire 

Fondée en 1759 comme loge française aux Pays-Bas elle est nommée après le roi Frédéric II de Prusse.

Vers 1688 un groupe d'hommes illuminés se rassemblaient à la maison du quaker Furley. Cette société se nommait « La Lanterne ». L'année 1688, la Princesse Mary Stuart et John Locke habitèrent cette maison en route pour la Glorieuse Révolution.

Il y avait un lien personnel entre la Lanterne et les loges qui se formaient à Rotterdam.

Jumelage 
Solvitur Acris Hiems à Avesnes-sur-Helpe

Notes et références 
  
Gemeente Archief Rotterdam

Voir aussi

Articles connexes 
 Franc-maçonnerie
 Temple maçonnique
 Voir aussi les articles de la :catégorie:Loge maçonnique.

Liens externes 
  http://www.vrijmetselarij.net/fredericroyal/
  http://www.gemeentearchief.rotterdam.nl

Loge maçonnique
Franc-maçonnerie néerlandaise